The Band Wagon peut faire référence à :
The Band Wagon,  revue (comédie musicale) américaine d'Arthur Schwartz et Howard Dietz, créée à Broadway en 1931, avec Fred et Adele Astaire ;
The Band Wagon, titre original d'un film musical américain réalisé par Vincente Minnelli en 1953, dont le titre français est Tous en scène, avec Fred Astaire, Cyd Charisse, s'inspirant de cette revue.